Крох — многозначный термин, который может означать:

 Крох — деревня в Ирландии.
 Крох, Ежи (1924—2016) — польский химик.
 Крох, Освальд (1887—1955) — немецкий психолог и педагог.
 Крох, Ганс (1887—1970) — немецко-израильский банкир и предприниматель.
 Крох, Ханс (1907—1967) — немецкий офицер.